Božidar Radošević – calciatore croato
 Josip Radošević – calciatore croato
 Leon Radošević – cestista croato
 Miroslav Radošević – ex cestista e allenatore di pallacanestro serbo